Le qualificazioni del singolare femminile del Medibank International 2008 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneoMedibank International  2008 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Tathiana Garbin (primo turno)
 Ai Sugiyama (primo turno)
 Karin Knapp (ultimo turno)
 Dominika Cibulková (Qualificata)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Assente

 Laura Granville (primo turno)
 Klára Zakopalová (secondo turno)
 Yung-Jan Chan (secondo turno)
 Nathalie Dechy (ultimo turno)
 Sara Errani (primo turno)
 Kaia Kanepi (Qualificata)

Qualificati 

 Juliana Fedak
 Jill Craybas
 Kaia Kanepi

 Dominika Cibulková
 Camille Pin
 Sofia Arvidsson

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Medibank International 2008
WTA Tour 2008